«Мадонна с чётками» — название нескольких картин:
 «Мадонна с чётками» — картина Лоренцо Лотто, написанная в 1539 году.
 «Мадонна с чётками» — картина Караваджо, написанная около 1607 года.
 «Мадонна с чётками» — картина Бартоломе Эстебана Мурильо, написанная в 1650—1655 годах.